Dans la mythologie grecque, Pasiphaé est l'épouse de Minos et la mère du Minotaure.
 Pasiphaé est une tragédie grecque d'Euripide.
 Pasiphaé est une pièce de théâtre d'Henry de Montherlant (1949).
 Pasiphaé est un des satellites naturels de Jupiter en astronomie.

en:Pasiphae